Hamburger Fischmarkt steht für:
 Altonaer Fischmarkt, Wochenmarkt in Hamburg-Altona
 Fischauktionshalle, Gebäude, welches nun für Veranstaltungen genutzt wird
 Fischmarkt Hamburg-Altona, Unternehmen
 Hamburger Fischmarkt (Stuttgart), eine jährliche volkstümliche Veranstaltung in Stuttgart